Broșteni est le nom de nombreuses localités de Roumanie et de Moldavie.

Broșteni, ville du județ de Suceava

 Broșteni, commune du județ de Mehedinți
 Broșteni, commune du județ de Vrancea

 Broșteni, village de la commune de Aninoasa, dans le județ d'Argeș
 Broșteni, village de la commune de Durnești, dans le județ de Dâmbovița
 Broșteni, village de la commune de Bezdead, dans le județ de Dâmbovița
 Broșteni, village de la commune de Produlești, dans le județ de Dâmbovița
 Broșteni, village de la commune de Vișina, dans le județ de Dâmbovița
 Broșteni, village de la commune de Plopșoru, dans le județ de Gorj
 Broșteni, village de la commune de Ion Roată, dans le județ de Ialomița
 Broșteni, village de la commune de Vlădeni, dans le județ de Iași
 Broșteni, village de la commune de Bahna, dans le județ de Neamț
 Broșteni, village de la commune de Găvănești, dans le județ de Olt
 Broșteni, village de la commune de Păuca, dans le județ de Sibiu
 Broșteni, village de la commune de Drăgușeni, dans le județ de Suceava
 Broșteni, village de la commune de Ivănești, dans le județ de Vaslui
 Broșteni, village de la commune de Lăpușata, dans le județ de Vâlcea
 Broșteni, village de la ville de Costești, dans le județ d'Argeș
 Broșteni, village de la ville de Oravița, dans le județ de Caraș-Severin

Broșteni, commune du raion de Rîbnița, en Transnistrie